Nuup Kangerlua bezeichnet:
 Nuup Kangerlua (Bucht), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Nuup Kangerlua (Fjord) (Godthåbsfjord), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland